Az FK Volga Nyizsnyij Novgorod (oroszul: Футбольный Клуб "Волга" Нижний Новгород, magyar átírásban: Futbolnij klub Volga Nyizsnij Novgorod) egy orosz labdarúgócsapat Nyizsnyij Novgorodban.

Történelem

A klubot 1963-ban alapították, miután két gorkiji csapat a Torpedo és Raketa egyesült. A szovjet élvonalban szerepeltek, ahol a legjobb eredményük egy 14. hely volt 1964-ben. A klubot 1984-ben feloszlatták és majd csak 1998-ban alakult újra FK Elektronyika Nyizsnyij Novgorod néven. Az orosz harmadosztályban indultak. 2004-ben átnevezték a klubot, ekkor kapta az FK Volga Nyizsnyij Novgorod nevet.

2009-ben a másodosztályban szerepeltek és a 4. helyen végeztek. Az ezt követő 2010-es szezonban a 2. helyet szerezték meg és ennek köszönhetően az első osztályba.

Bajnoki szereplések idényenként

Jelenlegi keret

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal 

Volga Nyizsnyij
1963-ban alapított labdarúgócsapatok
Nyizsnyij Novgorod-i terület